Ла Ратонера има више значења:

 Ла Ратонера, Умберто Вердуско (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ратонера (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику